Jay Williams – amerykański polityk, od 2005 burmistrz Youngstown
 Jay Williams – amerykański koszykarz
 Jay Williams – amerykański futbolista